Динара Сафина је освојила турнир. У финалу је победила Каролину Возњацки са 6:2, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мадрида 2009.
Отворено првенство Мадрида — жене појединачно